Гран-при Нидерландов 1959 года — гонка Формулы-1, состоявшаяся 31 мая 1959 года на трассе Зандворт, восьмое Гран-при Нидерландов.

В этой гонке была одержана единственная победа в шестнадцатилетней карьере шведского гонщика Йо Бонниера, управлявшего BRM P25. Также эта победа стала первой для заводской команды BRM, выступавшей под названием Owen Racing Organisation. Вторым с отставанием в 15 секунд стал Джек Брэбем, третьим и последним в круге от победителя стал американец Мастен Грегори — партнер Брэбема по команде.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 

События 31 мая
Май 1959 года
Спорт в Нидерландах в 1959 году